Университе́т — высшее учебное заведение.

 Университет — платформа Октябрьской железной дороги.
 «Университет» — американский молодёжный телесериал (в ориг. Greek)

Спорт

Футбольные клубы 
 «Университет» — название тбилисских футбольных команд (см. также Шевардени-1906):
 «Университет» — название футбольного клуба  из Тбилиси в 1995 году, существовал в 1995—2004 годах.
 «Университет» (GTU Tbilisi или STU Tbilisi) — участник сезонов 1990 и 1991 первой грузинской лиги.
 «Университате» («Университет») — советский и латвийский футбольный клуб из Риги, существовавший в 1978—1998 годах.
 женские
  «Университет» — бывший женский футбольный клуб из Витебска, чемпиона Белоруссии в 2004—2009 годах.
 «Университет» — прежнее название женского футбольного клуба «Алектан» из Москвы.
 «Гинтра Университетас» — женский футбольный клуб из Шяуляя.

Баскетбольные клубы 
 «Металлург-Университет» — бывший баскетбольный клуб из Магнитогорска, существовавший в 1989—2011 годах.
 «КАМиТ-Университет» — российский баскетбольный клуб из Твери.
 женские
 «Университет» — женский баскетбольный клуб, представлявший республику Казахстан в чемпионате СССР.
 «Университет» — прежнее название женского баскетбольного клуба «Ника» из Сыктывкара.
 «Рута-Университетас» и «Шяуляй-Университетас» — прежние названия женского баскетбольного клуба «Шяуляй».

Прочие клубы 
 «Университет» — команда по регби из Читы.
 «Университет» — российский мужской волейбольный клуб из Барнаула.
 «Университет Лесгафта — Нева» — российский гандбольный клуб из Санкт-Петербурга.
 «Арктик-Университет» — российская женская команда по хоккею с шайбой из Ухты.

Станции метро

См. также 
 «Российские университеты» — телеканал, вещавший в России в 1992—1996 годах.
 Универсидад
 Университатя

Примечания